Сфокусированный ионный пучок
Международная федерация хоккея с мячом